Prosaurolophus (do latim "primeiro lagarto com crista") é um gênero de dinossauro herbívoro e semi bípede que viveu no fim do período Cretáceo. Habitou a América do Norte, media de 8 a 9 metros de comprimento e em torno de 4,3 metros de altura.

O Prosaurolophus foi descoberto em Alberta, no Canadá e nomeado oficialmente por Barnum Brown em 1916.

Outras espécies 
 Prosaurolophus blackfeetensis
 Prosaurolophus breviceps

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1916